Отбросы — Пищевые отходы
 «Отбросы» () — британский комедийно-фантастический телевизионный сериал.
 «Отбросы» () — драма английского режиссёра Алана Кларка.
 «Отбросы» () — драма английского режиссёра Тинджа Кришнана, лауреат «Золотого Георгия» ММКФ.